Lesley est un nom de lieux, prénom et une variante de Leslie, en fin de compte une anglicisation d'un nom de lieu de l'Écossais (Gaélique).

Lieux 
 Fort Lesley J. McNair, établissement de l'armée américaine
 , établissement américain d'enseignement

Prénom 
 Lesley Baker (1944-), une actrice australienne
 Lesley Barber (1962-), une compositrice canadienne
 Lesley Blanch (1904-), une écrivaine et une éditrice de mode britannique
 Lesley-Ann Brandt (1981-), une actrice sud-africaine
  (1951-), écrivain américain basé au Canada
 
 Lesley-Anne Down (1954-), une actrice anglaise
 Lesley Ann Downey, British murder victim
 Lesley Duncan, une auteure-compositrice-interprète
 Lesley Dunlop (1956-), une actrice anglaise
  (1960-), joueur de hockey sur gazon
 Lesley Garrett (b. 1955), soprano britannique
 , un anthropologue américain
 Lesley Gore (b. 1946 as Lesley Sue Goldstein), American singer-songwriter
  (1981-), patineuse artistique canadienne
 , une femme politique écossaise
 Lesley Joseph (1946-), actrice britannique
  (1946-), actrice britannique
 Lesley Langley (1945-), une actrice britannique, qui fut élue Miss Monde 1965
 Lesley M. M. Blume, American author
 Lesley Magnus (b. 1977), Canadian field hockey player
 Lesley Manville (b. 1956), actrice britannique
 Lesley J. McNair (1883–1944), American military officer
 Lesley Mahmood (b. 1942), British politician
 Lesley May, fictional character in the Rivers of London series
 Lesley Molseed (1964-1975), British murder victim
 Lesley Jean Murdoch (b. 1956), New Zealand cricketer
 Lesley Murdoch (b. 1956), New Zealand cricketer
 Lesley Rumball (b. 1973), New Zealand netball player
 Lesley Sanderson, contestant on the British Big Brother TV series
 Lesley Scott, contributing writer to Doctor Who
 Lesley Sharp (b. 1964), actrice britannique
 Lesley Soper, New Zealand politician
 Lesley Stahl (b. 1941), American broadcast journalist
 Lesley Turner (1942-), une joueuse de tennis australienne
 Lesley Vainikolo (b. 1979), New Zealand rugby player
 Lesley Visser (b. 1953), American sports broadcaster
 Lesley Ann Warren (b. 1946), actrice américaine
 Lesley Waters, British celebrity chef
 Lesley Whittle, British murder victim

Patronyme 
  (1958-2013), joueur de baseball américain
  (1978-), actrice canadienne
 John Lesley (1527-1596), évêque écossais et historien
  (1819-1903), géologue américain

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie
Prénom écossais